Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1968 в Мексико Сити показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 174 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 5516 спортисти от 112 страни в периода от 12 октомври до 27 октомври 1968 г. в общо 20 спорта.

Атлети от общо 44 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 68 без отличие. САЩ печели най-много медали (107), спечелвайки най-много златни (45) и бронзови (34) отличия на тази Олимпиада. СССР успяват да спечелят най-много сребърни (32) медали. Домакините от Мексико печелят общо 9 медала, по три от всяка категория, което е най-доброто им представяне на Олимпийски игри изобщо.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Петър Киров (борба) – класически стил кат. до 52 kg.
 Боян Радев (борба) – класически стил кат. до 97 kg.
 Сребро
 Цветан Веселинов, Янчо Димитров, Аспарух Донев, Милко Гайдарски, Ивайло Георгиев, Атанас Геров, Михаил Гьонин, Георги Цветков-Цупето, Кирил Ивков, Атанас Христов, Георги Христакиев, Кирил Станков, Тодор Николов, Георги Василев, Евгени Янчовски, Стоян Йорданов, Иван Зафиров, и Петър Жеков – футбол
 Еню Тодоров (борба) – свободен стил кат. до 63 kg.
 Еньо Вълчев (борба) – свободен стил кат. до 70 kg.
 Осман Дуралиев (борба) – свободен стил кат. над 97 kg.
 Бронз
 Иван Михайлов (бокс) – кат. до 57 kg.
 Георги Станков (бокс) – кат. до 81 kg.
 Продан Гарджев (борба) – свободен стил кат. до 87 kg.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1968